

Venezia 
Fondamenta a Venezia
Fondamenta Nuove
Fondamenta delle Zattere